Список эпизодов комедийного приключенческого сериала Хантер Стрит.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2017)

Сезон 2 (2018)

Сезон 3 (2019)

Сезон 4 (2021)

Специальный эпизод (2017)

Примечания

Ссылки 
 ''Официальная страница на сайте Nickelodeon
 ''Хантер Стрит на сайте IMDB

Комедийные телесериалы
Телесериалы Нидерландов